

Patronymes 
Ladurner est un patronyme. Il est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Adolphe Ladurner (1799–1855), peintre
 Ignaz Ladurner (1766–1839), compositeur
 Josef Alois Ladurner (1769–1851), compositeur; Frère de Ignaz Ladurner 
 Josef Ladurner (1908–1997), géologue et minéralogiste autrichien
 Justinien Ladurner (1808–1874), prêtre franciscain et historien autrichien
 Martina Ladurner (né en 1969), homme politique italien du Tyrol du Sud
 Oliver Ladurner (né en 1968), ancien homme politique autrichien
 Ulrich Ladurner (né en 1962), journaliste et photojournaliste

Homonymie de patronyme
Patronyme français
Patronyme allemand